Наме́дни (разг.) — наречие, означающее «на днях; недавно; незадолго; считая не часами, а днями (оными дни); относящееся к тому же дню».

 «Намедни» — телевизионная программа Леонида Парфёнова, в 1990—1996 годах существовавшая как программа неполитических новостей, в 2001—2004 годах — как информационно-аналитическая программа на телеканале НТВ.
 «Намедни 1961—2003: Наша эра» — цикл документальных телевизионных передач Леонида Парфёнова.
 «Намедни. Наша эра (серия книг)» — книжный проект Леонида Парфёнова, который возник на основе одноимённого телецикла.

См. также 
 «Нмдни» — документальное интернет-шоу Леонида Парфёнова, выходящее с 2019 года, идейное продолжение «Намедни. Наша эра».